Leonid Woloschin ist der Name folgender Personen:

* Leonid Anatoljewitsch Woloschin (* 1966), russischer Leichtathlet
 Leonid Wiljewitsch Woloschin (* 1964), russisch-tschechischer Schachspieler, siehe Leon Vološin